Турнір претендентів 1950 — шаховий турнір, що проходив з 9 квітня по 20 травня 1950 року у Будапешті. Переможець турніру мав право зіграти в матчі за звання чемпіона світу з шахів із радянським гросмейстером Михайлом Ботвинником.

До участі були допущенні учасники матч-турніру за звання чемпіона світу з шахів 1948 року (Василь Смислов, Пауль Керес, Самуель Решевський та Макс Ейве), 5 переможців міжзонального турніру 1948 року та персонально допущений Рубен Файн. Але Ейве з Файном відмовилися від участі, а Решевському держдепартамент США заборонив поїздку до Угорщини, через що до турніру були допущенні ще 5 учасників міжзонального турніру. 

Перше місце між собою поділили радянські гросмейстери Болеславський та Бронштейн, тому було вирішено провести між ними додатковий матч, який пройшов у Москві. Після рахунку 6:6 було вирішено продовжувати змагання до першої перемоги, яку в 14-й партії здобув Давид Бронштейн.

Таблиця результатів

Матч за 1-е місце

Примітки

Джерела 
 Опис і партії турніру на chessgames.com 

Шахові змагання у Європі
1950 у шахах
Шахи в Угорщині